Single (muziek), een grammofoonplaat of kleine cd waarop slechts enkele nummers staan
 Single (tennis), een vorm van tennisspel waarbij twee personen tegen elkaar spelen
 Alleenstaande, iemand zonder partner

Zie ook 
 S1NGLE (doorverwijspagina)